L'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Reims-Châlons-Charleville est une composante de l'Université de Reims Champagne-Ardenne.

L'IUT de Reims-Châlons-Charleville est situé sur trois sites comme son nom l'indique.

À Reims, l'IUT est situé Chemin des rouliers sur le campus Moulin de la Housse.
À Châlons-en-Champagne, l'IUT est localisé Chaussée du Port.
À Charleville-Mézières, l'IUT est situé 4, boulevard Jean-Delautre.
Il accueille plus de 2800 étudiants et stagiaires de la formation continue.

Historique

Un des premiers IUT de France 
En 1966, afin de renforcer les liens entre enseignement et monde du travail, le gouvernement de Georges Pompidou (premier ministre) crée les Instituts Universitaires de Technologie (IUT).
L'IUT de Reims ouvre ses portes cette même année (statuts publiés au JO le , date de création effective par décret : ), sous la direction de Pierre Delorme. La rentrée a lieu en septembre et cette même année, 13 IUT sont officiellement créés (on en dénombre aujourd'hui 111).

La construction de l'Institut universitaire de technologie s’est faite dans un délai très réduit de juin à octobre 1966. Il est inauguré par Georges Pompidou, premier ministre de l'époque, le 12 janvier 1967 en présence du maire Jean Taittinger et de Yves Séguillon premier recteur de l'Académie de Reims , au cours d'une journée marathon. Ce même jour, Georges Pompidou inaugurera également à Reims, l'hôtel du rectorat, la faculté de médecine et de pharmacie, le restaurant universitaire au Moulin-de-la Housse et les amphithéâtres de la faculté des sciences.

Un des premiers IUT à enseigner l'informatique 
En 1968 et sous l'initiative de Pierre Taittinger, maire de Reims de l'époque, un département Informatique est ouvert au sein de l'IUT. À cette époque, on dénombre très peu d'ordinateurs (de gros appareils occupant aisément une salle complète et pesant parfois plusieurs tonnes), mais l'IUT s'équipe, pour 500 000 francs d'un IBM 1130 (acheté d'occasion).
Le magazine spécialisé "01" qualifie le département Informatique de l'IUT de Reims comme étant le "mieux doté de l'Hexagone". À la rentrée de 1968, 59 bacheliers seront admis dans le cursus Informatique.

Evolution structurelle 
En 1973, l'IUT de Troyes, créé en 1968, devient indépendant en 1973.

En 1994, un premier département de l'IUT de Reims est créé à Châlons-sur-Marne.
En 1995, un premier département de l'IUT de Reims est créé à Charleville-Mézières.

Colloque des 23 et 24 Juin 2016 
Les 23 et 24 Juin 2016, s'est tenu, sur le site de Reims à l’IUT de Reims Châlons Charleville, le colloque « Les IUT ont 50 ans … et après ? ».
Des conférences ont abordé la structuration, l’esprit et le développement des IUT en France avec un zoom sur celui de Reims, le premier d’entre eux.
La série de conférence a fait l'objet d'un Hors-série dans les "Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoir".

Campus de Châlons en Champagne 
Le nouveau campus dit « campus Îlot des savoirs » est inauguré le 21 octobre 2022 chaussée du Port, à Châlons en Champagne. Il regroupe sur un même site l'IUT (Institut universitaire de technologie) et l'Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation). Il remplace les deux bâtiments de l'UIT datant des années 1996 et 2000.

Architecture des bâtiments de l'IUT de Reims 
Périmètre de l'IUT de Reims sous OSM :

Amphithéâtre Y  
L’amphithéâtre Y de forme ovale est de l'architecte Jean-Michel Jacquet et date de 1994.
Il comporte à l'intérieur une oeuvre photographique du 1% artistique constituée de 269 photographies insérées dans le mur de l'amphithéâtre, le long du parcours de cheminement intérieur. Cette oeuvre est de Chrystèle Lerisse.

Bâtiment C  
Ce bâtiment est, dès l'origine, destiné à être utilisé pour des salles d'enseignement, comme amphithéâtre et pour l'administration de l'IUT. Il est de l'architecte François Davy. Il a été construit en moins de six mois en 1966.

Oeuvres du 1%

Offre de formation

Bachelors Universitaires de Technologie 

 À Reims
 Génie Civil et Construction Durable
 Génie du Conditionnement et de l'Emballage
 Génie Mécanique et Productique
 Gestion des Entreprises et des Administrations
 Gestion Logistique et Transport
 Informatique
 Mesures Physiques
 Techniques de Commercialisation
 À Châlons
 Carrières Sociale
 Génie Industriel et Maintenance
 Réseaux et Télécommunications
 À Charleville
 Techniques de Commercialisation
 Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
 Hygiène, Sécurité, Environnement

Licences Professionnelles 
 À Reims
 Conception et Design de l'Emballage
 Capteurs-Instrumentation-Métrologie
 Commercialisation de Produits et Services Financiers
 Génie Climatique et Équipements du Bâtiment
 Entreprises du BTP et Conduite d’Opérations
 Gestion des Emplois et des Rémunérations
Gestion et Traitement des Pollutions et des déchets
 Ingénierie des Traitements des Pollutions et des Déchets Industriels
 Ingénierie de la Production et de la Maintenance
 Management de la Logistique
 Médias Numériques Associés aux Techniques de l'Image et du Son
 Supervision et Traçabilité
Métiers du Marketing Opérationnel
Métiers de l'Industrie parcours Robotique et Industrie du Futur
Métiers du BTP : Bâtiment et Construction parcours Modélisation des Informations du Bâtiment ou plus communément citée sous la dénomination de Licence professionnelle BIM (Building Information Modeling/Management)
 À Châlons
 Intégration des Systèmes Voix Données
 Techniques Avancées de Maintenance
 À Charleville
 Métiers du Commerce International (parcours Achat et Commercialisation de Produits Industriels à l'International)
Prévention des Risques et Sûreté Nucléaire
Métiers du Marketing Opérationnel
Métiers de la Gestion et de la Comptabilité spécialité Fiscalité

Bibliographie 
 Un pour cent artistique, cent pour cent architecture - Université de Reims Champagne-Ardenne : 1967-2017, 50 ans, ISBN 978-2-9540282-5-5.
 Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoir, Hors-série n° 6 | 2018, Les IUT : 50 ans de formation et de parcours, ISBN 9782735124176.

Articles connexes 
 Institut universitaire de technologie
 Diplôme universitaire de technologie
 Université de Reims-Champagne-Ardenne

Lien externe 

 Site web de l'IUT

Références 

Université de Reims Champagne-Ardenne
Enseignement supérieur dans le Grand Est
Enseignement à Reims
Reims-Châlons-Charleville
Enseignement à Charleville-Mézières